Кислиця Володимир Анатолійович — депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Кислиця Дмитро Варламович — український мовознавець, педагог, перекладач, журналіст.
 Кислиця Сергій Олегович — український дипломат, з березня 2014 — заступник Міністра закордонних справ України.

Також 
 Кислиця
Прізвища